Slovenien har deltaget i Eurovision Song Contest som selvstændig stat siden 1993. Mellem 1961 og 1991 deltog de som en del af Jugoslavien. Sloveniens bedste placering er en syvendeplads, opnået i 1995 samt i 2001. Darja Švajger har repræsenteret landet to gange, i 1995 og 1999.

I 2009 anmodede den slovenske pointoplæser Peter Poles om et minuts stilhed for Slovenien under afstemningen, fordi landet ikke havde kvalificeret sig til finalen for andet år i træk.

Repræsentant 
Nøgle

Deltagelse som en del af Jugoslavien

Pointstatistik 

NOTE:Der er ikke medregnet point fra semifinalerne.

12 point til og fra

Alle point givet til og fra (1993-2022)

Kommentatorer og jurytalsmænd

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Eurovision official website

 
Lande i Eurovision Song Contest